Tartu peut faire référence à :

 Tartu, une ville d’Estonie ;
 Comté de Tartu, un des 15 comtés d'Estonie ;
 Commune rurale de Tartu, une municipalité rurale de la région de Tartu en Estonie ;
 , les traités de Tartu étaient des traités de paix entre la République socialiste fédérative soviétique de Russie d'un côté et l'Estonie et la Finlande nouvellement indépendante ; 
 Tartu, une langue sud-estonienne parlée en Estonie, près de la ville de Tartu ; 
 (35618) Tartu, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 Le Tartu, un contre-torpilleur de la Marine nationale française, nommé en hommage à Jean-François Tartu
 Le Tartu (D636), un Escorteur d'escadre de  de la Marine nationale française, nommé en hommage à Jean-François Tartu